Барандич Володимир Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Світлана Барандич — українська акторка.